Ini-Tessub (écrit aussi Ini-Tessup, Ini-Teshub ou Ini-Teshup) est un prince hittite, vice-roi de Karkemish dans le seconde moitié du .

Vie

Ini-Tessub était fils et héritier de Sahurunuwa, petit-fils de Piyassilis et arrière-petit-fils du Grand Roi Suppiluliuma .

Il serait monté sur le trône vers  Il fut souverain de Karkemish lors des règnes de  puis de Tudhaliya IV sur l'Empire hittite.

Des tablettes marquées de son sceau montrent qu'il eut des correspondances diplomatiques avec les rois Bentesina et  d'Ougarit.

Lignage
L'arbre généalogique ci-dessous est une reconstruction possible, parmi d'autres, du lignage de la famille royale de l'empire hittite. La nomenclature des souverains, les liens de parenté demeurent obscurs par de nombreux aspects.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Hittites
 Histoire des Hittites
 Liste des souverains hittites

Bibliographie
 

Personnalité hittite
Vice-roi de Karkemish
Dirigeant politique du XIIIe siècle av. J.-C.